В США насчитывается два округа с названием Поттавотоми () и один округ с названием Поттавоттами ():
 округ '''Поттавотоми''' — штат Канзас.
 округ '''Поттавотоми''' — штат Оклахома.
 округ '''Поттавоттами''' — штат Айова.